Název Matějovec má více sídel:
 Matějovec (Český Rudolec), část obce Český Rudolec v okrese Jindřichův Hradec
 Matějovec (Jarošov nad Nežárkou), část obce Jarošov nad Nežárkou v okrese Jindřichův Hradec